Die Bezeichnung T-50 bzw. T50 wird verwendet für:

T-50 als Bezeichnung für Flugzeuge:
 Cessna T-50, die zivile Version des militärischen Trainers der US-amerikanischen Cessna AT-17, Erstflug: 1939
 KAI T-50 Golden Eagle, ein südkoreanischer Überschalltrainer, Erstflug 2002
 Die Prototypen des russischen Mehrzweckjägers Suchoi Su-57, Erstflug 2010 

T-50 als Bezeichnung für einen Panzer:
 T-50, ein leichter sowjetischer Panzer aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

T-50 als Bezeichnung für Kameramodelle:
 Canon T50, eine Spiegelreflexkamera
  Sony Cyber-Shot DSC-T50, eine Digitalkamera

T-50 als Bezeichnung für einen Vergiftungstyp:
 die Klassifikation T50. Vergiftung durch Diuretika und sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen im medizinischen ICD-10-Verzeichnis, siehe Vergiftung